Oesterlé ist der Familienname von:
 Joseph Oesterlé (* 1954), französischer Mathematiker
 Nathalie Colin-Oesterlé (* 1965), französische Politikerin